Кок-Бас — аул в составе Нефтекумского городского округа Ставропольского края России.

Варианты названия 
 Как-Бас,
 Какбас.

География 
Расстояние до краевого центра: 232 км.

Расстояние до районного центра: 42 км.

История 
По некоторым данным возникновение аула относится к середине XIX века.

Первым поселенцем в 1863 году стал аулбай Агбулат Молла Сабанов, затем аул заселялся ногайцами Канглыкского куба джембойлуковского народа и Кенегесского куба едисанского народа. Название получил от урочища Капказ-Кую (Копказ-Кую). Кок-Бас по национальному составу чисто туркменский аул.

По данным переписи 1926 года в Какбасе числилось 51 хозяйство с населением 184 человека (90 мужчин и 94 женщины), из них 180 — ногайцы, 4 — прочие. По состоянию на 1 октября 1929 года аул Какбас вместе с населёнными пунктами Новкус-Артезиан и Тавкуйген входил в состав территории Новкус-Артезианского сельского совета Ачикулакского района Дагестанской АССР.

До 1 мая 2017 года аул входил в состав муниципального образования «Сельское поселение Новкус-Артезианский сельсовет» Нефтекумского района Ставропольского края.

Население 

По данным переписи 2002 года, 98 % населения — туркмены.

Инфраструктура 
В ауле имеется фельдшерско-акушерский пункт. Уличная сеть состоит из двух улиц — Ленина и Молодёжной. В границах населённого пункта расположено вероисповедальное открытое кладбище площадью 15 тыс. м².

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Нефтекумского района
Населённые пункты, основанные в XIX веке